Аспазия, Аспасия:

Античность 
 Аспасия (; ок. 470—400 до н. э.) — греческая гетера, жена Перикла.
 Аспасия Фокейская — наложница персидского царя Дария.
 Аспазия — имена жены и дочери Артаксеркса II.

Новое время 
 Аспасия Манос (1896—1972) — жена короля Александра I Греческого.
 Аспазия (; 1865—1943) — латышская поэтесса, настоящее имя Эльза Розенберг.

Прочее 
 Аспазия (Сан-Паулу) — город в Бразилии.
 Аспасия (Aspasia) — вид орхидей.
 (409) Аспасия — астероид, открытый в 1895 году и названный в честь жены Перикла.